Toponímia:
 Perdiguera (Saragossa), municipi a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca aragonesa dels Monegres 
 La Perdiguera (Aragó), municipi aragonès situat a la província d'Osca i enquadrat a la comarca del Somontano
 Illa Perdiguera, illa volcànica al centre de la Mar Menor, al municipi de San Javier (regió de Múrcia)
 Miscel·lània:
 Perdiguera (planta), espècie d'heliantem de distribució holàrtica
 La perdiguera, quadre d'André Derain dipositat al Museu de l'Orangerie de París
 Àliga Perdiguera, ocell rapinyaire gran, una mica més petit que l'àguila daurada